Locomotiva a vapor
Maria Fumaça (álbum) — de Banda Black Rio

Outros 
Trem do Vinho — também conhecido como Maria Fumaça
Estação Anhumas — possui um passe de trem, popularmente conhecido como Maria Fumaça
Estação Ferroviária de Garibaldi
Estação de Carlos Barbosa
Estação de Bento Gonçalves

Desambiguações de estações
Desambiguações de música